es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de Tokio Metrópoli
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Tokyo Verdy
Futbolistas del Vissel Kobe
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas del Omiya Ardija
Futbolistas del Ventforet Kofu
Futbolistas del Kyoto Sanga FC